Єврохокейтур 2007–2008 () — 12-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.

Турніри

Чеські хокейні ігри

Кубок Кар'яла

Кубок Першого каналу (хокей)

Хокейні ігри LG

Підсумкова таблиця Євротуру

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 
 Архів  
 Архів 1994-2011 на swehockey  

Єврохокейтур
Хокей у Чехії
Хокейні змагання у Фінляндії
Хокей у Росії‎
Хокей у Швеції‎
2007 у хокеї з шайбою
2008 у хокеї з шайбою